Le Dourdu est un ruisseau des Côtes-d'Armor passant par exemple à Gurunhuel, où un hameau est aussi dénommé "Dourdu", et à Louannec dans l’arrondissement de Guingamp.

Notes et références 

Cours d'eau dans les Côtes-d'Armor